Alexander Vogel () est un personnage de la série télévisée Oz, interprété par Brian Smyj.

Biographie

Sentence 
Prisonnier #98V238, condamné le  pour meurtre au second degré et vol à une peine de 50 ans de prison, et libérable sur parole après 30 ans.

Saison 2 
Il est incarcéré à Oz après un double meurtre sur un couple de personnes âgées.

Il apparaît pour la première fois dans la série à la cafétéria lorsque les détenus Schillinger et Mark Mack parlent de refaire une réputation aux aryens à l'intérieur de la prison, car de plus en plus de personnes leur manquent de respect. Schillinger annonce à Marck qu'il vont devoir tuer le « métèque » le plus dur et craint qu'ils trouveront, avant de regarder Vogel, assis à l'autre bout de la cafeteria.

En tant que solitaire et surtout juif, il devient une proie facile pour les néonazis du gang des Aryens de Vernon Schillinger, qui sont en baisse d'influence et veulent commettre un meurtre pour redorer leur blason.

Vogel est plus tard retrouvé pendu par les pieds dans le gymnase avec l'inscription « JEW » (juif en anglais) gravé sur sa poitrine.

Son meurtre, même si tout le monde à Emerald City connait les responsables, reste non élucidé pour le personnel de la prison, le directeur Leo Glynn ne disposant d'aucune preuve à l'encontre de Schillinger et ses hommes.

Après son meurtre 
Glynn enquête sur son meurtre et interroge Schillinger, qui lui repond tranquillement que l'accusation est trop facile, et que n'importe qui aurait pu tuer un juif et faire passer la fraternité aryenne pour les coupables idéaux. Il finit par dire à Glynn que son peuple (les noirs) haïssent les juifs au moins autant qu'eux, raison de plus pour le disculper.

Plus tard, les choses s'enveniment entre Mark Mack et un détenu homosexuel, Richie Hanlon. Les aryens envoient alors le gardien Karl Metzger (lui aussi néonazi) menacer Hanlon (soit ils le tuent, soit il se dénonce du meurtre de Vogel). Hanlon se dénonce et atterrit donc dans le couloir de la mort, puis en sort lors de la saison 3 à la suite d'un vice de procédure.

Arrive alors à Emerald City un autre détenu juif russe du nom de Nikolai Stanislofsky, qui dit vouloir remercier Hanlon du meurtre de Vogel car celui-ci était son ennemi. Les deux se retrouvent sous la douche et Stanislofsky égorge Hanlon par vengeance pour Vogel, qui en réalité était son ami.

Notes et références 

Personnage d'Oz (série télévisée)
Personnage de fiction russe
Juif de fiction
Prisonnier de fiction
Meurtrier de fiction